Гутковський:

 Клим Гутковський (*1881 — †1915) — комендант Гуцульської сотні УСС, редактор часопису «Праця», відкривач Кришталевої печери у Кривчому (Тернопільщина).
 Володимир Гутковський (*1945) — російський поет.